026 – Codice che designa l'Osservatorio Zimmerwald